Камышо́вая:

 Камышовая — деревня в Усть-Абаканском районе Хакасии.
 Камышовая — станция Дальневосточной железной дороги, линия Барановский — Хасан.
 Камышовая — река в Ингушетии.
 Камышовая — река острове Сахалин, правый приток реки Лютога.

См. также 
 Камыш (значения)
 Камышевка
 Камыши
 Камышка
 Камышовая улица
 Камышово
 Камышовый